Z16 oder Z 16 steht für:

 Panhard Dyna Z16, siehe Panhard Dyna Z
 Z 16 Friedrich Eckoldt, Zerstörer der deutschen Kriegsmarine

Z16